Kentropyx är ett släkte av ödlor. Kentropyx ingår i familjen tejuödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tejuödlor
Kentropyx